27. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 21–22 sierpnia 1954 w niemieckiej miejscowości Solingen. Były to trzecie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w 1927 i 1934). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1954 w kolarstwie
1954 w Niemczech
Kolarstwo w Niemczech
Sport w Nadrenii Północnej-Westfalii